Il singolare femminile del torneo di tennis Canada Open 1973, facente parte del Women's International Grand Prix 1973, ha avuto come vincitrice Evonne Goolagong che ha battuto in finale Helga Masthoff 7-6, 6-4.

Teste di serie 

 Evonne Goolagong (Campionessa)
 Helga Masthoff (finale)

 Assente
 Martina Navrátilová (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Canada Open 1973